Эрик О’Брайен Грин (; родился 9 мая 1991 в Инглвуде, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Был выбран на драфте НБА 2013 года под общим 46-м номером командой «Юта Джаз». Выступает за турецкий баскетбольный клуб «Бахчешехир Колежи».

Профессиональная карьера

Италия 
27 июня 2013 года Грин был выбран на драфте НБА 2013 года под общим 46-м номером командой «Юта Джаз». Права на него были сразу же обменены в «Денвер Наггетс». Он присоединился к «Наггетс» для участия в Летней лиге НБА 2013 года.

26 августа 2013 года он подписал контракт с итальянским клубом «Монтепаски Сиена».

Денвер Наггетс 
В июле 2014 года Грин сыграл за «Денвер Наггетс» в Летней лиге НБА 2014 года. 1 августа руководство клуба подписало с ним трёхлетний контракт, после успешного выступления в Летней Лиге. 20 января 2015 года его отправили в Д-Лигу играть за «Форт-Уэйн Мэд Энтс». Через пять дней он вернулся обратно в «Денвер». 15 апреля 2015 года он установил свой личный рекорд результативности, набрав 17 очков в матче против «Голден Стэйт Уорриорз».

В июле 2015 года он третий раз сыграл в Летней Лиге за «Денвер Наггетс». 5 ноября он был отчислен из клуба.

Рино Бигхорнс и Юта Джаз 
21 ноября клуб Д-Лиги «Рино Бигхорнс» подписал контракт с Эриком Грином. Этим же вечером он дебютировал за «Рино», набрав 23 очка за 35 минут в матче против «Лос-Анджелес Ди-Фендерс». 29 января 2016 года он был выбран на Матч всех звёзд Д-Лиги.

26 января 2016 года Грин подписал десятидневный контракт с клубом «Юта Джаз». На следующий день он дебютировал за «Джаз», набрав 4 очка и сделав 1 ассист за 4 минуты игрового времени. 5 февраля с ним подписали второй десятидневный контракт. 15 февраля «Джаз» не предложила ему новый контракт, и он стал свободным агентом. Через четыре дня он снова вернулся в «Рино Бигхорнс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 
 Эрик Грин в колледже 
 Эрик Грин на сайте draftexpress.com
 Эрик Грин на сайте euroleague.net
 

Баскетболисты США
Игроки «Виргиния Тех Хокис» (баскетбол)
Игроки БК «Сиена»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Фуцзянь Сюньсин»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Бахчешехир Колежи»
Игроки БК АЕК
Игроки «Чжэцзян Голден Буллз»
Игроки БК «Универсо Тревизо»
Игроки БК «Хапоэль» Холон
Игроки БК «Будучност»